Der President’s Cup 2002 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 14. September 2002 in Taschkent stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die Open Romania in Bukarest sowie die Brasil Open in Costa do Sauípe ausgetragen, die wie die das Turnier in Taschkent zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Jewgeni Kafelnikow gewann im Einzel bei seiner dritten Finalteilnahme seinen ersten Titel in Taschkent. Es war der 26. und letzte Einzeltitel seiner Karriere. Im Finale besiegte er den Belarussen Uladsimir Waltschkou, der das einzige Finale seiner Karriere erreicht hatte. Im Doppel traten Boutter und Hrbatý nicht zur Titelverteidigung an, es gewannen David Adams und Robbie Koenig. Es war ihr 17. bzw. 2. Titel der Karriere und der erste gemeinsame. Die Finalgegner Raemon Sluiter und Martin Verkerk standen in ihrem ersten Doppelfinale.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Preisgeld betrug 525.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verpflichtungen lagen bei 550.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 148 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 105 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 117 kB)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Taschkent